(né en 1993), joueur de football néerlandais ;
 (né en 1964), homme d'affaires américain ;
 homme politique américain en Indiana ;
Frans Slager (1876-1953), peintre et dessinateur néerlandais ;
Johan Slager (né en 1946), musicien rock néerlandais ;
Michael Slager (né en 1981), policier américain impliqué dans l'affaire Walter Scott ;
 (né en 1954), joueur américain de football américain.